Die 1. deild karla 2014 war die 60. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 9. Mai und endete am 20. September 2014.  Neben Meister Leiknir Reykjavík stieg auch der Zweitplatzierte ÍA Akranes auf.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Pepsideild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2014 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 1. deild 2014 rsssf.com

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014